Heremon är ett släkte av insekter. Heremon ingår i familjen sköldstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldstritar
Heremon